Bijnaam van drie voetballers
Cícero João de Cezare, Braziliaans voetballer
Cicinho (voetballer, 1986), Braziliaans voetballer
Cicinho (voetballer, 1988), Bulgaars-Braziliaans voetballer